

Éducation 
 B.S. signifie Baccalauréat universitaire ès sciences.

Publications 
 B.S. est l'un des noms du périodique belge Les Bonnes Soirées.